La categoria 85 kg è stata la quarta categoria maschile di peso per la lotta greco-romana ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta il 15 agosto 2016.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. Gli atleti sconfitti dai due finalisti competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori di questi ottengono il bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Altri progetti

Collegamenti esterni 

G085